Merit, marca di sigarette
 Merit, moglie dell'architetto egizio Kha. La tomba di Kha e Merit è una tomba egizia del periodo della XVIII dinastia.

Pagine correlate 
 Meritt
 Merritt